Сборная Австрии по регби () представляет страну в международных соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Команда никогда не принимала участие в финальной стадии чемпионата мира. Австрийцы играют в дивизионе 2C Кубка европейских наций.

История 
Первый матч сборной состоялся 1 января 1970 года. Тогда австрийцы сыграли со шведами и уступили со счётом 3:11. Первая зарегистрированная игра прошла 3 марта 1992 года, австрийцы встретились с командой Венгрии и также уступили (9:23). В том же году соперники сыграли снова, кроме того, австрийцы провели два матча со Словенией. Впоследствии австрийцы часто играли со словенцами, хорватами и украинцами.

Первую зарегистрированную победу сборная одержала только в 1996 году, одолев сборную Сербии и Черногории с некрупным счётом 3:0. Затем команда одержала ещё несколько побед, проигрывая в конце 1990-х лишь изредка. В новом тысячелетии круг привычных для австрийцев соперников расширился. В 2002 году команда не выиграла ни одного матча, однако в 2004-м одержала победы во всех играх. Таким образом австрийцы установили рекорд по длительности беспроигрышной серии. В 2005 году это достижение превзошли датчане. Нынешним обладателем рекорда по числу выигранных подряд матчей (18) является сборная Литвы.

Результаты 
По состоянию на 27 февраля 2013 года.

Тренеры

Примечания

Ссылки 
 Сайт национальной федерации

Австрия
Регби в Австрии
Регби